Суперлига 1998/1999 годов () — 86-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1998/99 на сайте rsssf.com 

1998/1999
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1998 году
Спорт в Дании в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999